|-
| 144901 - ||  || 19 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144902 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144903 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144904 - ||  || 9 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144905 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144906 - ||  || 14 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144907 Whitehorne ||  || 16 decembrie 2004 ||  || 
|-
| 144908 - ||  || 18 decembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144909 - ||  || 16 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144910 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144911 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144912 - ||  || 11 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144913 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144914 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144915 - ||  || 7 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144916 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144917 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144918 - ||  || 19 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144919 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144920 - ||  || 17 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144921 - ||  || 4 februarie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 144922 - ||  || 3 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144923 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144924 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144925 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144926 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144927 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144928 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144929 - ||  || 9 februarie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144930 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144931 - ||  || 2 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144932 - ||  || 1 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144933 - ||  || 1 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144934 - ||  || 2 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144935 - ||  || 2 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144936 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144937 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144938 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144939 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144940 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144941 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144942 - ||  || 3 martie 2005 ||  || 
|-
| 144943 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144944 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144945 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144946 - ||  || 1 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144947 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144948 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144949 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144950 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144951 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144952 - ||  || 4 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144953 - ||  || 1 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144954 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144955 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144956 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144957 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144958 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144959 - ||  || 4 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144960 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144961 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144962 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144963 - ||  || 3 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144964 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144965 - ||  || 4 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144966 - ||  || 8 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144967 - ||  || 8 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144968 - ||  || 8 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144969 - ||  || 1 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144970 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144971 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144972 - ||  || 7 martie 2005 ||  || 
|-
| 144973 - ||  || 8 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144974 - ||  || 8 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 144975 - ||  || 8 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 144976 - ||  || 8 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 144977 - ||  || 9 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144978 - ||  || 9 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144979 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 144980 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 144981 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144982 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144983 - ||  || 10 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144984 - ||  || 10 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144985 - ||  || 10 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144986 - ||  || 8 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 144987 - ||  || 8 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 144988 - ||  || 10 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 144989 - ||  || 7 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144990 - ||  || 9 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144991 - ||  || 9 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144992 - ||  || 9 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144993 - ||  || 9 martie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 144994 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144995 - ||  || 10 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 144996 - ||  || 10 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 144997 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 144998 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 144999 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145000 - ||  || 12 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-